Kościół Matki Boskiej Pocieszenia – katolicki kościół filialny zlokalizowany w Dębinie, w gminie Stare Czarnowo.

Skromna, modernistyczna, otynkowana świątynia pochodzi z lat 1993-1994. Konsekracji dokonano 4 grudnia 1994. Inicjatorem i budowniczym obiektu był ks. Marek Kałamarz.

Przypisy 

Kościoły w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej
Świątynie pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia
Obiekty sakralne w gminie Stare Czarnowo
Kościoły w powiecie gryfińskim
Kościół
Budynki w Polsce oddane do użytku w 1994